Il singolare femminile del torneo di tennis Tashkent Open 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Bianka Lamade che ha battuto in finale Seda Noorlander 6-3, 2-6, 6-2.

Teste di serie 

 Tat'jana Panova (primo turno)
 Tathiana Garbin (secondo turno)
 Iroda Tulyaganova (quarti di finale)
 Janette Husárová (secondo turno)

 Tat'jana Puček (secondo turno)
 Bianka Lamade (campionessa)
 Cristina Torrens Valero (semifinali)
 Janet Lee (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tashkent Open 2001